Полігнот — художник.
 Полігнот — вазописець
 Полігнот — кратер на Меркурії.